

Cinema 
 Lucciola – film del 1917 diretto da Augusto Genina

Editoria 
 Lucciola – rivista letteraria manoscritta italiana

Zoologia 
 Luciola – genere di piccoli insetti coleotteri
 Lucciola – nome comune della famiglia di coleotteri Lampyridae

Altro 
 Lucciola – sinonimo di  prostituta

Altri progetti